Esta é uma lista dos equipamentos desportivos do clube de futebol português Futebol Clube de Famalicão.

Uniformes atuais 

 2021-2022 | Macron

Uniformes anteriores 

 2020-2021 | Macron 

 2019-2020 | Macron 

 2018-2019 | Lacatoni 

 2017-2018 | Lacatoni 

 2016-2017 | Lacatoni 

 2015-2016 | Lacatoni 

 2014-2015 | Lacatoni 

2013-2014 Stadio

 2011-2012 MKA

 2008-2011 | Macron 

 1995-1996 | Umbro 

 1992-1993 | Erbacher

 1990-1991 | Adidas 

19889-1990 | Adidas 

 1981-1982 | Adidas

 1978-1979 | Adidas

 1973-1974

 1946-1947 

 1932-1938 

Futebol Clube Famalicão